Brüninghoff ist der Nachname mehrerer Personen:

 Heinz Brüninghoff (1939–2022), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Thomas Brüninghoff (* 1964), deutscher Politiker (FDP), MdL